Abrego eller Ábrego kan syfta på:

 Ábrego – en måttlig sydvästlig vind
  Ábrego, Fondeadero – en vik i Antarktis
 Abrego kommun, Colombia – en kommun i Colombia
 Ábrego, Colombia – kommunens huvudort